Desa Rembang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rembang (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 112,80), Jawa Timur, 
 Desa Rembang (administrativ by i Indonesien, lat -7,88, long 112,00), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar